Vertep può riferirsi a:

Folclore
 Vertep – teatro di marionette del periodo natalizio in Ucraina, Russia e Bielorussia
 Vertep – tradizione natalizia serba

Geografia
 Vertep – località dell'Ižemskij rajon (Russia)
 Vertep – località dell'oblast' della Transcarpazia (Ucraina)

Musica
 Vertep – gruppo musicale ucraino